Topsy et Tim (en anglais : ) est une série de livres pour enfants écrits par les écrivains anglais  et , dont des jumeaux (Topsy, la fille, et Tim, le garçon) et Nickelodeon JuniorDisney JuniorWarner Bros.DeA Junior France leurs aventures constituent le sujet. Publiés pour la première fois en 1960, ces romans ont été réédités en 2003 dans de nouvelles éditions.

Depuis 1960, plus de 130 titres Topsy et Tim ont été publiés, avec des ventes de plus de 21 millions d'exemplaires.

Origine 
Lors d'une interview avec The Guardian, Jean Adamson déclare qu'elle et son futur mari ont reçu une formation d'illustrateurs de livres au Goldsmiths College. 

Ils décident de se marier et de quitter leur emploi pour écrire et illustrer leurs propres livres pour enfants. Leur approche est influencée par une visite à une libraire pour enfants à Newcastle, au cours de laquelle ils se rendent compte qu'il existe peu de livres qui décrivent des enfants d'aujourd'hui. Jean Adamson explique par ailleurs que leurs livres ont également été influencés par l'atmosphère de l'après-guerre :

Séries télévisées 
Les livres ont été adaptés pour la télévision à deux reprises. La première étant une série animée, l’autre étant en direct-action.

Livres 

 
 Topsy and Tim’s Counting Book
 Topsy and Tim’s Monday Book
 Topsy and Tim’s Tuesday Book
 Topsy and Tim’s Wednesday Book
 Topsy and Tim’s Thursday Book
 Topsy and Tim’s Friday Book
 Topsy and Tim’s Saturday Book
 Topsy and Tim’s Sunday Book
 Topsy and Tim go in an Aeroplane
 Topsy and Tim Meet the Babysitter
 Topsy and Tim at the Bank
 Topsy and Tim have a Barbecue
 Topsy and Tim in Belgium (1974)
 Topsy and Tim’s Birthday Party
 Topsy and Tim at the Biscuit Factory (1987)
 Topsy and Tim's Bonfire Night
 Topsy and Tim's New Brother (1975)
 Topsy and Tim go Camping (1977)
 Topsy and Tim’s Caravan Holiday (1979)
 Topsy and Tim's Chocolate Cook Book (1983)
 Topsy and Tim at the Circus (1977)
 Topsy and Tim’s Coach Journey (1986)
 Topsy and Tim can Cook 
 Topsy and Tim Cross the Channel  (1974)
 Topsy and Tim go to the Dentist
 Topsy and Tim go to the Doctor
 Topsy and Tim Help the Dustmen (1982)
 Topsy and Tim have their Eyes Tested
 Topsy and Tim at the Fairground
 Topsy and Tim at the Farm
 Topsy and Tim in the Farmyard
 Topsy and Tim at the Fire Station
 Topsy and Tim go Fishing
 Topsy and Tim's Foggy Day (1962)
 Topsy and Tim at the Football Match 
 Topsy and Tim’s New Friends
 Topsy and Tim’s Games Book
 Topsy and Tim’s Garden
 Topsy and Tim in the Gym
 Topsy and Tim at the Hairdressers
 Topsy and Tim go Hill Walking
 Topsy and Tim go on Holiday
 Topsy and Tim go to Holland 
 Topsy and Tim Learn to Horse Ride
 Topsy and Tim go to Hospital
 Topsy and Tim at the Jumble Sale 
 Topsy and Tim in the Kitchen 
 Topsy and Tim at the Library
 Topsy and Tim Meet the Monsters
 Topsy and Tim’s Motorway Games / Car Games
 Topsy and Tim growing up stories
 Topsy and Tim Move House 
 Topsy and Tim can make Music
 Topsy and Tim’s Music Book
 Topsy and Tim's Paddling Pool
 Topsy and Tim’s New Playground
 Topsy and Tim at the Pantomime
 Topsy and Tim can play Party Games
 Topsy and Tim can Look after Pets 
 Topsy and Tim’s Pet Show
 Topsy and Tim’s Pets
 Topsy and Tim’s Picnic
 Topsy and Tim’s Playing Rhymes
 Topsy and Tim Visit the Police Station
 Topsy and Tim go Pony Trekking 
 Topsy and Tim at the Post Office
 Topsy and Tim can Print in Colour
 Topsy and Tim go to Prison
 Topsy and Tim Choose a Puppy
 Topsy and Tim Ride their Bikes 
 Topsy and Tim take no Risks
 Topsy and Tim at the Safari Park
 Topsy and Tim go Safely
 Topsy and Tim at School 
 Topsy and Tim go to School 
 Topsy and Tim’s School Outing
 Topsy and Tim’s School Play
 Topsy and Tim’s New School
 Topsy and Tim at the Seaside
 Topsy and Tim’s New Shoes
 Topsy and Tim go Shopping
 Topsy and Tim go Sailing
 Topsy and Tim can Sing and Play 
 Topsy and Tim's Snowy Day
 Topsy and Tim’s Sports Day
 Topsy and Tim at the Supermarket 
 Topsy and Tim Learn to Swim
 Topsy and Tim Tell the Time
 Topsy and Tim Visit the Tower of London
 Topsy and Tim’s Train Journey (1978)
 Topsy and Tim at the TV Studio
 Topsy and Tim at the Vet
 Topsy and Tim at the Wedding (1976)
 Topsy and Tim’s Word Book
 Topsy and Tim at the Zoo
 Topsy and Tim go on an Aeroplane
 Topsy and Tim Have a Birthday Party
 Topsy And Tim The New Baby
 Topsy and Tim on the Farm
 Topsy and Tim Meet the Firefighters
 Topsy and Tim Play Football
 Topsy and Tim Make a New Friend
 Topsy and Tim Meet New Friends
 Topsy and Tim Visit the Dentist
 Topsy and Tim First French Words
 Topsy and Tim Little abc Library
 Topsy and Tim First Numbers
 Topsy and Tim A Special Visit
 Topsy and Tim and the new puppy
 Topsy and Tim Have Chickenpox
 Topsy and Tim Little Shoppers
 Topsy and Tim and the Bully
 Topsy and Tim Help a Friend
 Topsy and Tim The Big Surprise
 Topsy and Tim Old Shoes, New Shoes
 Topsy and Tim Buckets and Spades
 Topsy and Tim Go to the Park
 Topsy and Tim Go to the Zoo
 Topsy and Tim Go on a Train
 Surprises for Topsy and Tim
 Topsy and Tim Look After Their Pets
 Topsy and Tim Busy Builders
 Topsy and Tim First School Stories
 Topsy and Tim Start School
 Topsy and Tim Meet the Ambulance Crew
 Topsy and Tim Have Horse Riding Lessons
 Topsy and Tim at the School Fair
 Topsy and Tim Go Shopping
 Topsy and Tim Small Pets
 Topsy and Tim Have New Bikes
 Adventures of Topsy and Tim
 Topsy and Tim Red Boots, Yellow Boots
 Topsy and Tim Learn abc
 Topsy and Tim Meet the Police
 Topsy and Tim Little Lost Rabbit
 Topsy and Tim Have Itchy Heads
 Topsy and Tim First Words
 Topsy and Tim First Writing
 Topsy and Tim and Their New School Friend
 Topsy and Tim Go for Gold
 Topsy and Tim Visit London
 Topsy and Tim Meet Father Christmas
 Topsy and Tim The Big Race
 Topsy and Tim at Granny and Grandpa's
 Topsy and Tim Learn About Time
 Topsy and Tim Learn to Count
 Topsy and Tim Learn Opposites
 Topsy and Tim Visit the Doctor
 Topsy and Tim at the Sea Life Centre
 Topsy and Tim Stay with a Friend
 Topsy and Tim Have Their Hair Cut
 Topsy and Tim at the Gym Club
 Topsy and Tim and the Dinosaurs
 Topsy and Tim visit Europe
 Topsy and Tim Go Green
 Topsy and Tim Safety First
 Topsy and Tim go out and about
 Topsy and Tim growing up stories
 Topsy and Tim Our Day
 Topsy and Tim Can Help Birds
 Happy Days with Topsy and Tim

Références

Liens connexes 
 Topsy et Tim (série télévisée, 2013)

Liens externes 
 Topsy and Tim: Author Jean Adamson talks about the new CBeebies series, sur bbc.co.uk (consulté le ).
 Jean and Gareth Adamson, sur watsonlittle.com (consulté le ).
 Stretham Topsy and Tim author is given an honorary fellowship from Goldsmith’s University in London, sur elystandard.co.uk (consulté le ).

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse